Love and Rockets steht für:
 eine britische Alternative Band, siehe Love and Rockets (Band)
 das vierte Studioalbum oben genannter Band, siehe Love and Rockets (Album)
 eine Comicserie von Jaime und Gilbert Hernandez, siehe Love and Rockets (Comic)